Adriaan Wesselink (1909-1995), Nederlands astronoom
Filemon Wesselink (1979), Nederlandse verslaggever en presentator
Jean Philippe Wesselink (1845-1931), Nederlands militair en burgemeester
John Oude Wesselink (1950), voormalig Nederlands voetballer
Margriet Wesselink (1980), Nederlands journalist
Wim Wesselink (1924-2017), Nederlands politiek bestuurder (KVP/CDA)